Balutxistan (regió), país de l'Àsia sud-occidental, dividit entre el Pakistan, l'Iran i Afganistan
 Balutxistan Britànic, resta de la província, domini directe
 Balutxistan Oriental, part del Balutxistan que roman sota administració pakistanesa formant la província de Balutxistan
 Província de Balutxistan, gran província formada per la unió de la província pakistanesa de Balutxistan i la Unió d'Estats del Balutxistan
 Balutxistan Occidental (Iran), província iraniana dins de Sistan i Balutxistan
 Balutxistan Septentrional (Afganistan)
 Província britànica de Balutxistan
 Agència de Balutxistan, agència de l'Índia Britànica, part de la província britànica de Balutxistan
 Província pakistanesa de Balutxistan, província del Pakistan existent entre 1947 i 1955, abans província britànica de Balutxistan (província de l'Índia Britànica)
 província britànica de Balutxistan
 Sistan i Balutxistan
 Unió d'Estats del Balutxistan, unió d'estats dins del Pakistan formada el 1952 fins al 1955 per quatre estats